Termín Dubay může znamenat:

Lidé 
 Bill DuBay (1948–2010), americký komiksový editor, spisovatel a umělec
 John Baptiste DuBay (1810–1887), americký lovec kožešin
 Matt Dubay, účastník řízení ve věci výživného na dítě
 Thomas Dubay (1921–2010), americký katolický kněz, autor a vedoucí rekolekcí
 William DuBay (* 1934), kontroverzní americký kněz a aktivista

Další využití 
 Lake DuBay, přírodní rezervace ve státě Wisconsin, Spojené státy americké
 United States v. DuBay, případ z roku 1967, který stanovil postup vojenských soudů

Související články 
 Dubaj, Spojené arabské emiráty